Le stazioni di Trieste Centrale e di Trieste Campo Marzio sono state collegate da due differenti linee ferroviarie:
 la Linea delle Rive, dal 1907 al 1981;
 la Linea di cintura, dal 1981.